Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier V, se dispute du 9 au .

Anabel Medina Garrigues remporte le simple dames. En finale, elle bat Cristina Torrens Valero, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tathiana Garbin et Janette Husárová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2001
Palerme
Sport en Italie en 2001
Tennis en juillet 2001